Сезон 2004/2005 стал для Арсенала 119-м в истории клуба и 13-м в Премьер-лиге. Команда не смогла закрепить свой ошеломительный успех, и не выиграла второй чемпионат подряд, оставшись лишь на 2-м месте. Однако был выигран кубок Англии и Суперкубок Англии, оба трофея были отняты у "Манчестера Юнайтед".

В Лиге чемпионов "пушкари" снова не смогли зайти далеко, вылетели в 1/8 финала от "Баварии".

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

10.280.000

Зима 

2.200.000

Ушли из клуба

Лето 

3.900.000

Зима 

0

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»